Гру́шка — українське прізвище.

Відомі носії 

 о. Григорій Грушка (1859-1913) — священик Української Греко-Католицької Церкви, громадський діяч, літератор, засновник і перший редактор першого україномовного видання США — газети «Свобода» (1893—1900).
 Мілан Грушка ( 1985) — словацький хокеїст, захисник.
 Грушка Ніна Іванівна (1929—2006) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Грушка Павло — кобзар.
 Радім Грушка (1984) — чеський хокеїст, нападник.
 Франц Грушка (1819—1888) — військовик, бджоляр, винахідник, готельєр.

Топоніми

Села:
 Грушка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Грушка — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Грушка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Грушка — Львівська область, Львівський район
 Грушка — Одеська область, Великомихайлівський район
 Грушка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Річки:
 Грушка — притока Чорняви (Івано-Франківська область)

Залізниця:
 Грушка — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Грушка (зупинний пункт) — залізнична платформа Луганської дирекції Донецької залізниці.

Грушка (; ) — село, Кам'янський район



Інше 
 Грушка (фрукт)
 18841 Грушка — астероїд головного поясу.
 Грушка — обрядова забава над померлим

Див. також 
 Груша
 Грушки